Соревнования мужчин в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме 28 и 29 июля.

Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:26 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:33, а финал — 29 июля.

Майкл Фелпс 4-й раз выиграл дистанцию 200 метров баттерфляем на чемпионатах мира после 2001, 2003 и 2007 годов. В финале Фелпс, плывший в костюме, установил мировой рекорд (1:51,51). Второе место занял чемпион мира 2005 года Павел Коженёвский.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, баттерфляй, мужчины